Wielka Skała – dolina w gminie Błażowa w powiecie gorlickim w województwie podkarpackim
 Wielka Skała – skała w Dolinie Będkowskiej
 Wielka Skała (Wielka Turnia) – skała na terenie gminy Zabierzów
 Wielka Skała – skała na terenie gminy Jerzmanowice
 Wielka Skała – skała w Wąwozie Podskalańskim w Tomaszowicach
 Wielka Skała – skała w gminie Tarnowiec w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim
 Wielka Skała – szczyt w Gorcach